Csepel steht für:
 Csepel (Insel), eine Insel in der Donau in Ungarn
 Csepel (Bezirk), den gleichnamigen Stadtbezirk von Budapest auf dieser Insel
 Csepel (Fahrzeughersteller), ein ehemaliger ungarischer Motorradhersteller
 Csepel SC, ungarischer Sportverein
 Kraftwerk Csepel, ein Gas-Kombikraftwerk bei Budapest

Siehe auch:
 Czepl